

Letteratura 
 Present – raccolta di poesie di Alfred Corn del 1997

Musica 
 Present – gruppo musicale rock progressivo belga
 Present – album di Yuki Uchida del 1997
 Present – album dei Killing Heidi del 2000
 Present – album di Bonnie Pink del 2003
 Present – album di Timbaland & Magoo del 2005
 Present – album dei Van der Graaf Generator del 2005
 Present – EP di Shizuka Itō del 2011
 Present – EP dei Super Junior-D&E del 2015

Pagine correlate 
 The Present
 Presents